Le Championnat du monde de Superbike 2003 est la  du Championnat du monde de Superbike.
La saison a débuté le 2 mars et s'est terminée le 19 octobre après 12 manches.

Neil Hodgson a remporté le titre pilote et Ducati le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2003
Sport motocycliste en 2003
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo